Markuskloster steht für
 Markuskloster (Jerusalem)
 Kloster St. Marx, Rufach im Elsass 
 Marxenkloster oder Kloster St. Marx (Würzburg), siehe St. Gertraud (Würzburg)
 Convento de San Marcos (León), Spanien

Siehe auch:
 Marko-Kloster